Перевідник (, ; ) — пристрій, за допомогою якого що-небудь переміщають у нове положення, змінюють напрям руху потоків, приладів, знарядь тощо.

Різновиди 
Перевідник короткий — патрубок, укорочена труба, коротке з'єднання деяких різновидів труб (таких як бурильна труба чи морська водовіддільна колона), що використовується для забезпечення необхідної загальної довжини колони.

Перевідник кривий — при бурінні — перевідник у вигляді вигнутого циліндричного інструмента, який використовується при напрямному бурінні і дає змогу відхиляти бурову колону на визначений кут.

Перевідник ніпельний стикувальний — при бурінні — перевідник для стикування ліній глушіння і штуцерної водовіддільної колони з такими ж лініями на підводному блоці превенторів.

Література 
 

Геологія